Qi Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qishui He (vattendrag i Kina, Hubei, lat 30,15, long 115,37), 
 Qi Shui (vattendrag i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar